El Gran Premio de Italia de 1994 fue la octava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 1 al 3 de julio de 1994 en el Circuito de Mugello.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1994
Grandes Premios de motociclismo 1994
Deporte en Italia en 1994